Адила́ Седрая (), наиболее известная как Индила́ () (род. 26 июня 1984, Париж, Франция) — французская певица и автор песен.

Индила сотрудничает с другими французскими музыкантами, такими как Nessbeal, Rohff, TLF, Сопрано и Юссуфа (являясь зачастую соавтором их композиций), также она является соавтором или специально пишет для таких исполнителей, как Мэтт Покора, Admiral T, DJ Abdel и Axel Tony.

По состоянию на 25 мая 2014, её альбом Mini World в течение 12 недель входил в первую тройку во французском хит-параде (из них — 3 недели на первом месте).

Песня «Dernière danse», представленная в декабре 2013, достигла во Франции 2-го места в SNEP. Её последующий сингл «Tourner dans le vide» вошёл во французский Топ-10.

Биография 
Адила Седрая родилась 26 июня 1984 года в Париже (Франция). Певица называет себя «Дитя мира»: в ней течёт индийская, алжирская, камбоджийская, египетская кровь. Индила говорит, что её сценическое имя происходит от пылкой любви к Индии.

До начала своей певческой карьеры она работала экскурсоводом в Marché international de Rungis. Певица утверждает, что наибольшее влияние на её становление оказало творчество Энрико Масиаса, Майкла Джексона, Исмаэль Ло, Варды Аль-Джазайрии, Латы Мангешкар. 

Встреча Индилы с музыкальным продюсером Skalpovich позволила ей войти в мир рэпа и, в конечном итоге, наладить сотрудничество с несколькими французскими рэперами. Начала исполнительница свою музыкальную карьеру примерно в 2009 году, предоставив вокал для «Invitaation» Vitaa, «Trinité» L'Algérino, «Thug Mariage» Rohff, «Hiro» Сопрано и сочинив «J'ai besoin d'y croire», которую исполнил Admiral T. Песня «Hiro» достигла 26-го места в чартах Франции.

В ноябре 2013 года Индила выпустила свой первый сингл - Dernière danse ("последний танец") который быстро обрёл успех. Он вошел в топ-10 французских чартов 4 января 2014 года и достиг 2-го места 18 января, где оставался до конца недели 22 марта. Песня оставалась в топ-200 во Франции до апреля 2015 года, в общей сложности 77 недель в топ-200. Она также имела успех за пределами Франции; к концу февраля 2014 года Dernière danse стала песней номер один на iTunes в Греции и Румынии, а также песней номер два на iTunes в Турции. Видео для Dernière danse, выпущенное 4 декабря 2013 года, достигло 100 миллионов просмотров на YouTube 30 июля 2014 года и имеет 900 миллионов просмотров по состоянию на 3 ноября 2021 года.

В феврале 2014 года Индила выпустила свой первый альбом Mini World, который был спродюсирован компанией Skalp. Помимо Dernière danse, два других сингла с альбома достигли топ-20 в чартах Франции: "Tourner dans le vide" ("Танец в пустоте"), который достиг 13-го места, и "S.O.S", который достиг 8-го места. Альбом был самым продаваемым альбомом во Франции на неделе его дебюта и оставался в топ-10 самых продаваемых альбомов до конца недели 11 октября. Лимитированная CD/DVD версия "Mini World" была выпущена в ноябре 2014 года с двумя новыми песнями: оркестровые версии "Tourner dans le vide" и "Love story", акустическая версия "S.O.S" и видеозаписи живых выступлений нескольких треков с альбома. Второй ограниченный выпуск "Mini World" в феврале 2015 года содержал десять треков из оригинального релиза, две новые песни из первого ограниченного выпуска и еще одну новую песню. "Mini World" обрел успех как во Франции, где он стал третьим самым продаваемым альбомом 2014 года, так и за пределами страны, став бестселлером 2014 года в Польше и Бельгии.

В октябре 2014 года Индила получила музыкальную премию MTV Europe Music Award, как лучшая французская исполнительница 2014 года, а в феврале 2015 ее альбом "Mini world" выиграл премию "Лучший новый альбом года" на 30-м Victoires de la Musique. Индила был одним из десяти исполнителей, получивших премию European Border Breakers Award в 2015 году.

23 августа 2019 года Индила вернулась с новым синглом "Parle à ta tête" ("поговори с головой"). 14 ноября 2019 года был выпущен музыкальный клип на песню "Parle à ta tête".

Дискография

Альбомы

Синглы

Другие песни в чартах

В качестве соавтора

Авторы текстов 
 2010: «Poussière d’empire» by Nessbeal feat. Indila
 2010: «J’ai besoin d’y croire» by Admiral T feat. Awa Imani
 2010: «Thug mariage» by Rohff feat. Indila
 2011: «Bye Bye Sonyé» by DJ Abdel feat. Indila
 2012: «Avec toi» by Axel Tony featuring Tunisiano (credited as Adila Serdaia)
 2012: «Plus haut» by M. Pokora
 2012: «Plus jamais» by Sultan
 2012: «Dreamin'» by Youssoupha feat. Indila & Skalpovitch
 2013: «Ma reine» by Axel Tony feat. Admiral T
 2013: «Dernière Danse» by Indila
 2014: «Tourner dans le vide» by Indila
 2019: «Parle à ta tête» by Indila

Примечания

Ссылки 
 

Ритм-энд-блюзовые исполнители Франции
Поп-фолк-исполнители